Дворец ручных игр (), известный также как Дворец спорта () — спортивная арена, расположенная в городе Баку, столице Азербайджана.

Вмещает 1628 зрителей. Дворец ручных игр был построен в 1974 году.

На арене проводились различного рода соревнования и мероприятия. Так, в феврале 2004 года здесь прошёл международный отборочный турнир XXVIII летних Олимпийских игр по тхэквондо. Также во дворце ручных игр проводятся различного рода соревнования по футзалу.

Помимо этого во Дворце был расположен Евроклуб прошедшего в Баку песенного конкурса «Евровидение 2012».

В 2015 году во Дворце ручных игр прошли соревнования по настольному теннису и бадминтону в рамках I Европейских игр. В рамках подготовки к играм был проведён капитальный ремонт здания.

Примечания 

Крытые арены
Сооружения Европейских игр 2015 года
ручных игр
Спортивные сооружения Баку
Дворцы Баку